120375 Kugel – asteroide della fascia principale
 Kugel (cucina) – piatto tipico della cucina ebraica